

Україна

Львівська область 

 Церква святого Євстахія (Летня), Дрогобицький район
 Церква святого Євстахія (Облазниця), Жидачівський район, греко-католицька
 Церква святого Євстахія (Стрілки), Старосамбірський район
 Церква святого Євстахія (Чолгині), Яворівський район

Тернопільська область 

 Церква святого Євстахія (Беримівці), Зборівський район

Франція 

 Церква Святого Євстахія (Париж) (Церква Сент-Есташ, ), католицька

Чорногорія 

 Церква святого Євстахія (Доброта)

Див. також